El término Thule puede referirse a:

 Thule, un antiguo continente mitológico;
 Thule, reino ficticio del libro «Era Thuria» escrito por Robert E. Howard;
 Thule Group, empresa multinacional de origen sueco;
 Isla Thule, perteneciente al archipiélago de las islas Sandwich del Sur;
 Thule (pueblo), los ancestros de los inuit de Canadá;
 Qaanaaq (anteriormente Thule), localidad de Groenlandia (Dinamarca);
 Asteroide (279) Thule;
 Sociedad Thule, grupo ocultista alemán que apoyó al Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores en sus inicios;
 Base aérea de Thule.